Okręty Royal Navy o nazwie HMS „Redoubtable”:
 Pierwszy HMS „Redoubtable” był okrętem liniowym trzeciej klasy. Zwodowany w 1815, rozebrany w 1841.
 Drugi HMS „Redoubtable” był predrednotem zwodowanym w 1892 pod nazwą HMS „Revenge”. Przemianowany w 1915, zezłomowany w 1919.

Redoubtable